Diego Schwartzman era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Casper Ruud.

Teste di serie 

  Casper Ruud (campione)
  Diego Schwartzman (finale)
  Lorenzo Sonego (semifinali)
  Fabio Fognini (quarti di finale)

  Dušan Lajović (secondo turno) 
  Federico Delbonis (semifinale) 
  Albert Ramos Viñolas (primo turno) 
  Laslo Đere (primo turno)

Qualificati 

  Tomás Martín Etcheverry (primo turno)
  Nicolás Jarry (primo turno)

  Hugo Dellien (primo turno) 
  Francisco Cerúndolo (quarti di finale)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro (primo turno)
  Sebastián Báez (secondo turno) 

  Holger Rune (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Argentina Open 2022